

События 
 Консулы Публий Корнелий Руфин (2-й раз) (патриций) и Гай Юний Бубульк Брут (плебей).
 Антигон Гонат двинулся в Македонию против галатов. Он пригласил послов галатов на невероятно пышный пир и показал им золото, серебро, слонов и свою армию. Однажды ночью галаты сделали набег на царский лагерь у Лисимахии, покинутый македонянами, заняли лагерь и начали его грабить. Македоняне внезапно напали на них и полностью перебили. Мир Антигона с галатами.
 Антигон выступил против Антипатра II, объявившего себя царём Македонии. Галаты вторглись в Азию и начали опустошать область Тавра. Лето — Вся Македония перешла под власть Антигона. Антигон заключил мир с Антиохом, вернул ему Карию и взял в жены его сестру Филу. Антиох признал независимость Вифинии, отказался от претензий на Гераклею и Македонию. Антигон начал восстановление разорённой Македонии.
 277 (275) — Антиох с помощью слонов полностью разгромил галатов. Они оседают во Фригии и создают область Галатия.
 Победы Пирра в Сицилии. Взятие Эрика. Победы над марментинцами. Карфагеняне удерживают только Лилибей. Рост недовольства Пирром в сицилийских городах. Пирр снарядил большой флот.

Скончались 
 Сосфен — македонский царь

См. также

Примечания